Sauerbrunn kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bílina Kyselka, ort, Ústí nad Labem,

Österrike 

 Schloss Sauerbrunn, slott, Steiermark, Politischer Bezirk Murtal, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar